Penington ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Penington (1616–1679), Quäker
 John B. Penington (1825–1902), US-amerikanischer Politiker